El nombre Javier de las Heras puede referirse a diversas personas:

 Al psiquiatra Francisco Javier de las Heras Calvo (Burgos, 1956).
 Al pintor Javier de las Heras (Sestao, Vizcaya, 1953).
A un antiguo Concejal de San Sebastián de los Reyes Javier Heras